AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa impreza targowa sektora drogownictwa w Polsce i jedna z czołowych tego typu na arenie europejskiej. Wystawcy prezentują sprzęt budowlany i maszyny do budowy dróg, niezbędne materiały i surowce, urządzenia i farby do znakowania oraz elementy infrastruktury dróg i autostrad.

Targom AUTOSTRADA-POLSKA towarzyszą Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO, oraz Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD.

XVI edycja targów AUTOSTRADA-POLSKA zgromadziła ponad 800 firm z 25 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Korei, Luksemburga, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA.

Linki zewnętrzne 
 

Targi Kielce